Перечень государственных и национальных гимнов. Названия государств, имеющих ограниченное международное признание, зависимых территорий, автономных регионов даны курсивом.



Ссылки 
 Коллекция национальных гимнов Давида Кендалла
 Коллекция текстов и переводов около 50 национальных гимнов на русский язык
 Музыкальная коллекция «Миди-рай Лауры»
 Форум по национальным гимнам стран мира
 Коллекция более 400 гимнов стран мира настоящего и прошлого (англ.)

См. также 
 Алфавитный список стран
 Список национальных девизов

 
Гимны
Гимны
Списки по странам
Списки национальных символов